Amt Fürth heißen folgende Ämter:

 Amt Fürth (Hochstift Bamberg), Amt des Hochstiftes Bamberg in der Stadt Fürth
 Amt Fürth (Odenwald), Amt in Kurmainz, der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt und nachfolgend des Großherzogtums Hessen
 Amt Fürth am Berg, Amt in Fürth am Berg des Hochstiftes Bamberg